Onderdistrict in Indonesië
 Patean (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Kendal in de provincie Midden-Java, Indonesië
Plaats in Indonesië
 Patean (Batuan), een plaats in het onderdistrict Batuan, regentschap Sumenep van de provincie Oost-Java, Indonesië